Bozzano è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Bozano.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure, è presente prevalentemente nel genovese e nel savonese, comparendo anche a Imperia.

Potrebbe derivare dal nome medievale Bozano oppure costituire una variante del cognome Bozzo, a sua volta tipicamente ligure. Alternativamente, potrebbe derivare dal toponimo Bozzano, frazione di Massarosa in provincia di Lucca, o da Bossaneu, nome ligure di Bolzaneto, quartiere di Genova.

In Italia conta circa 347 presenze.

La variante Bozano, estremamente rara, è pure ligure.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani